Cimanuk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ci Manuk (vattendrag i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,24, long 108,35), 
 Desa Cimanuk, administrativ by, Banten, 
 Kecamatan Cimanuk, distrikt, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar